Воротишино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Коротовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Коротовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 86 км, до центра муниципального образования Коротово по прямой — 24 км. Ближайшие населённые пункты — Веретье, Горлово, Воротишино.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района